Ка́панен () — финская фамилия. Известные носители:

 Капанен, Каспери (род. 1996) — финский хоккеист, сын Сами Капанена.
 Капанен, Нико (род. 1978) — финский хоккеист.
 Капанен, Сами (род. 1973) — финский хоккеист, отец Каспери Капанена.